El término Moris puede referirse a:
 Moris, Mauricio Birabent (1942-), cantante, músico y compositor argentino.
 Moris, abreviatura botánica de Giuseppe Giacinto Moris (1796-1869).
 Municipio de Moris, municipio del estado de Chihuahua, México.
 Moris, localidad del municipio de Moris, en México.
 José Moris, (1939-), exfutbolista chileno.